Die Tata Open 2003 waren ein Tennisturnier, das vom 31. Dezember 2002 bis 6. Januar 2003 in Chennai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Doha die Qatar Open sowie in Adelaide die AAPT Championships gespielt. Beide zählten, wie die Tata Open, zur Kategorie der International Series.

Titelverteidiger Guillermo Cañas aus Argentinien schied dieses Jahr als Setzlistenerster im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Karol Kučera aus. Kučera unterlag aber dort dem Thailänder Paradorn Srichaphan, der das zweite Mal in Folge in Chennai im Finale gestanden hatte. Für ihn war es der vierte Karrieretitel.
Im Doppel siegten im Vorjahr Mahesh Bhupathi und Leander Paes, die nicht erneut zusammen antraten. Paes schied im Viertel- und Bhupathi im Halbfinale aus. Es gewannen etwas überraschend die ungesetzten Julian Knowle und Michael Kohlmann ihren zweiten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld betrug 355.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 19 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 24 kB)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Chennai